Топонимия Узбекистана — совокупность географических названий, включающая наименования природных и культурных объектов на территории Узбекистана. Структура и состав топонимии страны обусловлены её географическим положением и богатой историей.

Название страны 
В 1924 году при проведении национально-территориального размежевания в СССР были расформированы Хорезмская Социалистическая Советская Республика, Бухарская Социалистическая Советская Республика и на их территории, а также части территории бывшей Туркестанской АССР, входившей в состав РСФСР, были образованы две новые союзные республики — Узбекская ССР и Туркменская ССР.

Название республики Узбекистан образовано путём сочетания этнонима «узбеки» и ираноязычного форманта -стан — «страна». Происхождение этнонима «узбеки» до настоящего времени остаётся предметом дискуссий. Так, личное имя «Узбек» встречается ещё в арабских источниках XII века, например, Усама-ибн-Мункыза в «Книге назидания» отмечает, что одним из предводителей войск правителя Хамадана Бурсука в 1115—1116 годах был «эмир войск» Узбек — правитель Мосула. По мнению Г. В. Вернадского, термин «узбеки» использовался как самоназвание объединившихся «свободных людей», различного рода занятий, языка, веры и происхождения. В работе «Монголы и Русь» Вернадский отмечал: «согласно Полю Пелио, имя Узбек (Özbäg) значит „хозяин себя“ (maître de sa personne), то есть „свободный человек“. Узбек в качестве названия нации значило бы тогда „нация свободных людей“». П. С. Савельев, писавший о бухарских узбеках в 1830-х годах, отмечал, что название «узбек» значит «сам себе господин». По оценке В. А. Никонова, не исключена связь этнонима с древним гидронимом Яксарт (ныне — Сырдарья).

После распада СССР в 1991 году Верховный Совет Узбекистана принял постановление «О провозглашении государственной независимости Республики Узбекистан», а также Закон «Об основах государственной независимости Республики Узбекистан». 30 сентября 1991 года Узбекская ССР была переименована в «Республику Узбекистан» (), в конституции страны, принятой в 1992 году, зафиксировано, что названия «Узбекистан» и «Республика Узбекистан» равнозначны.

Формирование и состав топонимии 
На территории Узбекистана в силу её географического положения соприкасаются ареалы тюркских и иранских языков, поэтому для её топонимии характерны многие черты топонимии других регионов Средней Азии и Казахстана. По мнению В. А. Жучкевича, на территории страны пересекаются два топонимических ареала: 1)территория, на которой топонимия сформировалась на базе местной сложно дифференцированной географической терминологии и 2)территория с древнейшей топонимией, мало связанной с гидронимией. Для топонимии Средней Азии, в отличие от других регионов мира, в целом характерно, что реки получили свои названия от городов, а не наоборот . На территории Узбекистана находятся очаги многих древнейших культур Средней Азии, многие узбекские города имеют более чем тысячелетнюю историю, что существенно затрудняет установление первоисточников многих топонимов. По оценке Жучкевича, в топонимии Узбекистана можно выделить 4 группы названий, которые, впрочем, не имеют характера настоящих топонимических пластов и не охватывают всего разнообразия топонимии страны:
 древнейшая (смешанного происхождения)
 иранская
 тюркская
 русская.

К древнейшей топонимии следует отнести такие топонимы как Самарканд, Бухара, Коканд, Термез, Фергана и др. При этом о многих древнейших топонимах пока невозможно судить с определённостью, позволяющей установить их языковую принадлежность (к их числу относятся, например, Бухара, Самарканд, Амул, Хива и др.).

Тюркское население в Согде в раннем средневековье подтверждается названиями местностей с тюркскими названиями уже с VII—VIII веков.

Значительное количество иранских топонимов сконцентрировано на территории Кашкадарьинской области. В качестве примеров ираноязычной топонимии можно привести Дугаба, Обиканды, Тузаб, Китаб и др. В регионе Ферганы иранские топонимы встречаются вперемежку с тюркскими. Среди тюркских топонимов можно упомянуть Сарыксу, Караултепе, Таштепе, Аккурган, Алтынкуль, Урманбек, Каттакурган, Катта-Кишлак и др. По оценке Ц.-Д. Номинханова, в топонимии Узбекистана наличествует также определённый монголоязычный пласт: так, в треугольнике Самарканд-Бухара-Карши Номинханов насчитал 136 топонимов монгольского происхождения.

Русскоязычные топонимы составляют самый молодой пласт топонимии Узбекистана. Некоторые названия были даны во времена Российской империи, значительная часть — в советский период, многие из этих топонимов имели характерные для того времени «идеологические» приметы. В период независимости значительная часть русскоязычных топонимов была переименована: Горчаково (ныне — Янги Маргилан), Урсатьевская (ныне — Хаваст), Куропаткино (ныне Лалмикор), Комсомольск (ныне Маликрабат), и др..

По смыслу топонимообразующих основ в топонимии Узбекистана можно выделить в целом те же группы, что и в других странах.
 Топонимы I группы (возникшие в связи с природными условиями местности):Карабаир, Узунбулак, Ташкудук, Актепе, Каракадыр;
 Топонимы II группы (возникшие на основе социально-экономических явлений) — характерно для топонимов Каракалпакстана, возникших на основе этнонимов местных народов: Нукус, Чимбай, Кунград, Ходжейли, Кипчак, Мангит;
 Топонимы III группы (характеризующие индивидуальные особенности объекта): Катта-Кишлак, Алты-Аул, Куль-Кишлак, Янги-Кишлак, Урта-Аул;
 Топонимы IV группы (патронимические топонимы, данные по именам и фамилиям людей): Ходжа-Магомет, Каланджара и т. д..

Топонимическая политика 
Вопросами топонимической политики в Узбекистане занимается созданная в 2012 году республиканская топонимическая служба при Госкомгеодезкадастре. Республиканскую комиссию по вопросам присвоения наименований и переименования географических объектов возглавляет премьер-министр страны.

См. также 
 Переименованные административно-территориальные образования Узбекистана
 Топонимия Ташкента

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Топонимия Узбекистана